Belca je lahko:

 Belca, naselje v Občini Kranjska Gora
 Belca (Sava Dolinka), potok, pritok Save Dolinke
 Bel(i)ca (potok), tudi Belca, potok, pritok Save Bohinjke
 Belca (Idrijca), potok, pritok Idrijce
 Bela (Kokra), tudi Belca, potok, pritok Kokre

Glej tudi 
 Belica (razločitev)
 Bela (razločitev)